Wallwitz (Ehle), een Ortsteil van de stad Möckern in het district Jerichower Land in Saksen-Anhalt, Duitsland 
 Wallwitz (Saalkreis), een Ortsteil van de gemeente Petersberg in Saalekreis, Saksen-Anhalt, Duitsland 
 Wallwitz (Rheinsberg), een Ortsteil van de stad Rheinsberg, Duitsland